Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar TotalFinaElf Open) van 2002 vond plaats van 11 tot en met 17 februari 2002 in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Khalifa International Tennis & Squash Complex.

Enkelspel 
Titelhoudster Martina Hingis was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Monica Seles uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Thaise Tamarine Tanasugarn in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Seles wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Doha op haar naam te schrij­ven. Het was haar 52e WTA-titel, de eerste van 2002. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Kristie Boogert had in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi verloren van Angelique Widjaja (Indonesië), maar mocht als lucky loser meespelen in de hoofdtabel – daar bereikte zij de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters, Sandrine Testud en Roberta Vinci, strandden al in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Janette Husárová en Arantxa Sánchez Vicario, won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste koppel Alexandra Fusai en Caroline Vis in twee sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. De Slowaakse Husárová had daar­naast negen eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Spaanse Sánchez 62.

Behalve finaliste Caroline Vis deed nog een Nederlandse mee: Kristie Boogert speelde samen met de Zweedse Åsa Svensson – zij verloren meteen hun openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Doha 2002
Doha